Greyfriars, Grayfriars oder Gray Friars steht für folgende Niederlassungen des Franziskanerordens:

 Greyfriars (Canterbury)
 Greyfriars (Coventry)
 Greyfriars (Worcester)